Noppert ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Noppert (* 1994), niederländischer Fußballtorhüter
 Danny Noppert (* 1990), niederländischer Dartspieler